Orahovica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Orahovica, un village situé dans la municipalité de Hadžići, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Orahovica, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Orahovica, un village situé dans la municipalité de Lukavac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Orahovica, un village situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;
Orahovica, un village situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Orahovica, un village situé dans la municipalité de Žepče, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Orahovica, une ville et une municipalité située dans le comitat de Virovitica-Podravina ;
au Monténégro
Orahovica, un village situé dans la municipalité de Bijelo Polje.

Voir aussi 
Orahovica Donja
Orahovica Gornja
Orahovice